Mutianus bezeichnet

 den deutschen Humanisten Konrad Muth: Mutianus Rufus (1470–1526)
 den Übersetzer und Mitarbeiter Cassiodors: Mutianus Scholasticus (6. Jahrhundert)